Gunja, selo i općina u Hrvatskoj.
Stara Gunja, u Hrvatskoj
Gunja (Foča-Ustikolina, BiH), selo u BiH
Gunja (Gujrat, Pakistan), selo u Pakistanu
Gunja, naziv za nekoliko lokacija u Južnoj Koreji
Gunja, naziv za nekoliko lokacija u Indiji
Gunja, naziv za lokaciju u Angoli
Gunja, naziv za lokaciju u Indoneziji
Gunjaman, češće nazivani i Gunja, pleme Hottentota koje je živjelo na mjestu današnjeg Cape Towna.